Saint-Claude - comune francese del dipartimento del Giura
Saint-Claude - comune francese del dipartimento d'oltre mare di Guadalupa
Saint-Claude - comune canadese della provincia del Québec